Ori – krasnolud z książki  Hobbit, czyli tam i z powrotem
 Ori – rasa ze świata Gwiezdnych wrót
 Ori – skrót nazwy gwiazdozbioru Oriona
 ori – miejsce rozpoczęcia replikacji DNA (skrót od angielskiego słowa origin)